Przedstawicielstwo Konsularne RP w Chersoniu (Польское консульское представительство в Херсоне) - polska placówka konsularna działająca w 1919 w Chersoniu w Rosji, podlegająca konsulatowi w Odessie.

Kierownicy konsulatu 
 1919 - Stefan Czarnecki, kier. przedstawicielstwa

Przypisy 

Chersoń
Stosunki polsko-rosyjskie
Chersoń